Привокзальный — название населённых пунктов в России:
 Привокзальный — посёлок в Пинежском районе Архангельской области.
 Привокзальный — хутор в Тимашевском районе Краснодарского края.
 Привокзальный — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Привокзальный — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
Привокзальный — бывший хутор в Волгодонском районе Ростовской области, в 2000 г. включен в состав станицы Кагальницкая.
 Привокзальный — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Привокзальный — посёлок в городском округе Верхотурский Свердловской области.
 Привокзальный — микрорайон г. Волоколамск Московской области.

См. также 
 Привокзальное